Filippo Dal Moro – ex calciatore italiano
 Gian Pietro Dal Moro – politico italiano
 Ricardo Dal Moro – top model e attore brasiliano naturalizzato italiano

Pagine correlate
Moro
Del Moro